Uefa Futsal Champions League 2018/2019 var den 18:e säsongen av Uefa Futsal Champions League, den första säsongen med namnet Uefa Futsal Champions League.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Huvudrunda

Grupp A

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp B

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Elitrunda

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Uefa.com